Scomberomorus é um género de peixes ósseos marinhos pertencentes à família Scombridae que inclui diversas espécies com interesse comercial.

Descrição
As espécies do género Scomberomorus tem distribuição natural alargada estando presentes em nas águas tropicais e subtropicais de todos os oceanos. São peixes pelágicos que ocorrem geralmente perto das costas.

No Mar Mediterrâneo ocorrem duas espécies: Scomberomorus commerson (lessepsiano) e Scomberomorus tritor.

Espécies
O género Scomberomorus inclui as seguintes espécies:
 Scomberomorus brasiliensis
 Scomberomorus cavalla
 Scomberomorus commerson
 Scomberomorus concolor
 Scomberomorus guttatus
 Scomberomorus koreanus
 Scomberomorus lineolatus
 Scomberomorus maculatus
 Scomberomorus multiradiatus
 Scomberomorus munroi
 Scomberomorus niphonius
 Scomberomorus plurilineatus
 Scomberomorus queenslandicus
 Scomberomorus regalis
 Scomberomorus semifasciatus
 Scomberomorus sierra
 Scomberomorus sinensis
 Scomberomorus tritor

A informação contida na base de dados taxonómicos Catalogue of Life permite a elaboração do seguinte cladograma:

Ligações externas
  Lista di specie da Fishbase </small>
 
 
 
 

Scombridae